Shoal Creek ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Shoal Creek (Arkansas) 
 Shoal Creek (Hart County, Georgia) 
 Shoal Creek (Clarke County, Georgia) 
 Shoal Creek (Newton County, Georgia) 

Flüsse:
 Shoal Creek (Jackson Creek), Texas 
 Shoal Creek (Leon River), Texas 
 Shoal Creek (Neils Creek), Texas 
 Shoal Creek (Lake Austin), Texas 

Siehe auch:
 Shoal Creek Township